Sequoia - um gênero de árvores
Sequoia - a única espécie sobrevivente do gênero
Sequoia-gigante - uma árvore que, apesar do nome popular, não faz parte do gênero Sequoia.

Outros
Toyota Sequoia
Parque Nacional da Sequoia
1103 Sequoia

Desambiguação